Čeremšan o Čiremšan 
 Čeremšan, località del Tatarstan
 Bol'šoj Čeremšan, fiume della Russia europea
 Malyj Čeremšan, fiume